Dold ist der Familienname folgender Personen:

 Alban Dold O.S.B. (1882–1960),  deutscher Liturgiewissenschaftler, Paläograf und Palimpsestforscher
 Albrecht Dold (1928–2011), deutscher Mathematiker
 Erwin Dold (1919–2012), Feldwebel der Luftwaffe, KZ-Kommandant
 Fritz J. Dold (* 1949), Schweizer Künstler
 Guido Dold (1963–2007), deutscher Marathon- und Bergläufer

 Karl Dold (1879–1962), deutscher Landrat
 Robert Dold (* 1969), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Dold (* 1984), deutscher Extremsportler
 Wolfgang Dold (* 1958), deutscher Diplomat
 Willy Dold (1906–1959), deutscher Orgelbauer aus Freiburg im Breisgau
 Yvonne Dold-Samplonius (1937–2014), niederländische Mathematikhistorikerin

Siehe auch:
 Satz von Dold-Thom in der algebraischen Topologie
 Dolt